Mega, prefixo do Sistema Internacional de Unidades de Medida que representa a unidade multiplicada por um milhão.
Mega TV, canal de televisão de ofertas e vendas de imóveis e outros bens.
Mega Drive, console de videogame fabricado pela Sega.
Mega (site), página na internet sucessora do Megaupload.
Mega-Sena, modalidade de loteria mais popular do Brasil.
Mega Senha, programa de televisão brasileiro do tipo game show.
Mega Man, série de jogos eletrônicos protagonizada pelo robô azul de mesmo nome.
Mega (revista), extinta revista britânica de jogos eletrônicos para o Mega Drive.

Desambiguação

he:תחיליות במערכת היחידות הבינלאומית#מגה